Osprzęt maszyny – część maszyny zakończona narzędziem, która może być wymieniana na inną część w celu zwiększenia zakresu zastosowania maszyny.

Zobacz też 
 osprzęt

Maszynoznawstwo